Фейдо () может означать:

  — остров в Нанте.
 Театр Фейдо — театр, существовавший в Париже с 1791 по 1829 год.
 Фейдо, Жорж (реже Жюль Фейдо; 1862—1921) — французский комедиограф.
 Фейдо, Матьё (Mathieu Feydeau; 1616—1694) — французский богослов, священник и янсенист.
 Фейдо, Эрнест (1821—1873) — французский писатель.
 , улица в Париже, названная в честь Клода Анри Фейдо де Марвилль (), начальника полиции Парижа в 1740—1747 годах.

Примечания